NSA steht für:

 Nabelschnurarterie, siehe Nabelarterie
 Nachsendeauftrag an ein Postunternehmen
 Nachtsichtaufsatz, ein Restlichtverstärker für Infanteriewaffen, siehe z. B. HK G36#Zielhilfen
 Naczelny Sąd Administracyjny, das oberste Verwaltungsgericht Polens
 Namibia Statistics Agency, Statistikagentur Namibias
 NASA-Sloan Atlas, ein Galaxienkatalog
 National Safety Associates, ein Direkt-/Netzwerk-Marketingunternehmen
 National Scenic Area, Landschaftsschutzgebiete in Schottland
 National Security Act, US-amerikanisches Gesetz nach Ende des Zweiten Weltkriegs
 National Security Agency, ein Nachrichtendienst der USA
 National Sheriffs' Association, amerikanischer Verband
 National Speakers Association, Verband der Keynote Speaker in den USA
 Network Storage Appliance (engl. für Netzwerk-Speicher-Verwaltung)
 New Syrian Army, heute Revolutionary Commando Army, aus dem syrischen Heer hervorgegangene Partei im Bürgerkrieg in Syrien
 Nichtsozialistisches Ausland im DDR-Sprachgebrauch, siehe Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet
 Nichtstandardanalysis, ein Gebiet der Mathematik, das sich mit nicht-archimedisch geordneten Körpern beschäftigt
 Nichtsteroidales Antirheumatikum, entzündungshemmende Schmerzmittel zur Rheumatherapie
 No-Spy-Abkommen der globalen Überwachungsaffäre, siehe Globale Überwachungs- und Spionageaffäre#No-Spy-Abkommen
 Nordic Sociological Association, Zusammenschluss der soziologischen Fachgesellschaften von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden
 Normalised Site Attenuation (deutsch: Normierte Messplatzdämpfung), ein Begriff aus dem Bereich der Elektromagnetischen Verträglichkeit
 Notizie degli scavi di antichità (Nachrichten von archäologischen Ausgrabungen), Periodikum der Accademia Nazionale dei Lincei von 1884 bis 1929
 Notstromaggregat, siehe Stromerzeugungsaggregat
 NSA – Nationales Sicherheits-Amt, Titel einer Alternativweltgeschichte, Roman von Andreas Eschbach, von 2018

nsa steht für:
 Bezeichnung eines Schaltkontakts des Nummernschalters am Wählscheiben-Telefon

NSA